Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2007 vond plaats van 26 februari tot en met 3 maart 2007 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de zevende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2007. Er werd gespeeld op rode gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anna-Lena Grönefeld was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, de Française Marion Bartoli, kwam niet voorbij de tweede ronde. Zij werd uitgeschakeld door de Duitse Julia Schruff.

De ongeplaatste Émilie Loit uit Frankrijk won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Italiaanse Flavia Pennetta in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Loit wist voor het eerst in haar carrière het enkelspeltoernooi van Acapulco op haar naam te schrijven, nadat zij in 2003 reeds de dubbelspeltitel won. Het was haar derde WTA-titel, de enige van 2007.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De titelhoudsters Anna-Lena Grönefeld en Meghann Shaughnessy hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Gisela Dulko en Ashley Harkleroad, moest in de tweede ronde de duimen leggen voor Eva Birnerová en Barbora Záhlavová-Strýcová.

Het ongeplaatste Spaanse duo Lourdes Domínguez Lino en Arantxa Parra Santonja won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Émilie Loit en Nicole Pratt in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Domínguez Lino had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Parra Santonja geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Acapulco 2007
Acapulco